Monumento aos Mortos da Primeira Guerra Mundial (Maputo) - em Moçambique

Monumento aos Mortos da Primeira Guerra Mundial (Tavira) - em Portugal

Desambiguação